Николас (Николай Васильевич) ван Вейк (; 4 октября 1880 года, Дельден — 25 марта 1941 года, Лейден) — голландский филолог-славист. Профессор Лейденского университета (1913). Работал в области истории славянской письменности и фонетики (история ударения в славянских языках), фонологии. Занимался также диалектологией славянских языков и вопросами диалектальных смешений.

Иностранный член-корреспондент Академии наук СССР c 14 января 1928 года.

Биография 
Родился 4 октября 1880 года в Дельдене в семье пастора. Большую часть детства провел в Зволле, где учился в школе. В 1898 году стал студентом Амстердамского университета по специальности «нидерландская литература». В 1903 году обучался в Московском университете с целью получения языковой практики.

В 1907 году занял должность библиотекаря в Королевской библиотеке, расположенной в Гааге.

Умер 25 марта 1941 года в Лейдене после непродолжительной болезни.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список публикаций 
 

Лингвисты Нидерландов
Выпускники Лейденского университета
Члены-корреспонденты АН СССР
Слависты